Starlet může být:

 Starlet (film) – americký film
 Toyota Starlet – osobní automobil
 The Starlet – americký televizní pořad